Saint-Ambroix, commune française du Cher
 Saint-Ambroix, commune française du Gard

Voir aussi le Pont Ambroix ou pont d'Ambrussum dans le Gard

Homonymie de toponyme